Motor, een machine die bepaalde soorten energie omzet in bewegingsenergie
 Motor (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift
 Motorfiets, een voertuig op twee, drie of zelfs vier wielen, in het algemeen voorzien van een verbrandingsmotor
 Motor (volk), een uitgestorven volk in Siberië